Автодорога  — автомобильная дорога федерального значения. Соединяет города Саранск и Ульяновск.
Автомобильная дорога, соединяющая Ульяновск, Димитровград и Самару, является логическим продолжением трассы Р178 и на данный момент не является дорогой федерального значения. Участок от Ульяновска и до границы Ульяновской и Самарской областей имеет статус межрегиональной и находится в ведении Администрации Ульяновской области и имеет обозначение — 73Р-178, а участок от границы Ульяновской и Самарской областей и до пересечения с автодорогой М5 - в ведении Администрации Самарской области и имеет обозначение 36Р-170.

Покрытие 

Автодорога имеет асфальтовое покрытие хорошего качества. Местами имеется колейность.
В зимнее время автодорога очищается спецтехникой и химическими реагентами.

По состоянию на август 2016 года автодорога имеет значительные участки с хорошим асфальтовым покрытием. За 15 км до границы с Ульяновской области (при движении со стороны Саранска) на дороге проводится реконструкция.

Маршрут 

Автомобильная дорога выходит из ул. Косарева в Саранске и фактически начинается с 8 км. Проходит по Лямбирскому, Чамзинскому, Дубёнскому районам Мордовии, Сурскому, Карсунскому, Майнскому, Ульяновскому районам Ульяновской области. Окончание дороги — кольцевое пересечение на границе Ульяновска. Длина автомобильной дороги в федеральной собственности составляет 210,81 км, оставшаяся часть — в собственности соответствующих муниципальных образований.

Оперативное управление — Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород — Уфа» Федерального дорожного агентства (Упрдор «Волга»).

Характеристика 
Автомобильная дорога общего пользования, обычного типа (нескоростная), II технической категории, соединяет административные центры субъектов федерации друг с другом. Число полос движения 2 (с переходно-скоростными полосами до 4-х). На дороге имеются кольцевые пересечения в одном уровне (на выходе из Саранска, на пересечении с направлением Чамзинка — Большие Березники, на входе в Ульяновск), пересечение в двух уровнях с Восточным обходом г. Саранска в южном направлении.

Схема автомобильной дороги

Пересечение рек 
Самая крупная река, которую пересекает автодорога, — Сура.

Ссылки 
 Р178 — «Саранск — Сурское — Ульяновск — Димитровград —Самара»
 Р178 — граница Ульяновской и Самарских областей. Видео c YouTube.com

Автомобильные дороги регионального значения России
Автомобильные дороги Ульяновской области
Автомобильные дороги Мордовии